Dariusz Bitner
 Henryk Bitner
 Marta Bitner
 Michał Bitner
 Ryszard Bitner – generał brygady WP
 Ryszard Bitner – pilot szybowcowy
 Stanisław Bitner
 Wacław Bitner
 Anna Bitner-Wróblewska
 Halina Cieplińska-Bitner